Сезон ФК «Севілья» 2013—2014 - 13-й поспіль сезон футбольного клубу Севілья в Ла-Лізі.

Основний склад команди 

Оновлено станом на 16 жовтня 2013

Трансфери

Літо 2013

Прийшли

Пішли

Прийшли в оренду

Пішли в оренду

Повернення з оренди

Прийшли з юнацької системи

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Ліга Європи УЄФА

Третій кваліфікаційний раунд

Раунд плей-оф

Груповий турнір

Плей-оф

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 14 травня 2014

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-                       
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|}

Примітки 

2013—2014
Іспанські футбольні клуби в сезоні 2013–2014